Simon de Langres. Dominicano francês nascido na Borgonha. Mestre Geral da Ordem dos Pregadores de 1351 a 1366. 
Entre 1350 e 1352 foi provincial de França. Em 1360 foi nomeado Núncio Apostólico em França e em 1360 na Hungria. A 13 de Março de 1366 foi designado Bispo de Nantes, renunciando ao cargo de Mestre Geral. Em 1382 foi transferido  para a diocese de Vannes, mas menos de um ano depois, renunciou. Faleceu a 7 de Junho de 1384 no Convento dominicano de Nantes.

Religiosos da Ordem dos Dominicanos
Religiosos da França